Gregor Rihar je osebno ime več znanih Slovencev:

 Gregor Rihar starejši (1796 - 1863), skladatelj
 Gregor Rihar mlajši (1845 - 1868), skladatelj
Gregor Rihar (arhitekt)